Token (identificatie) -  een reeks cijfers of karakters die 'niet te verzinnen' is
 Token Black, een personage uit de animatieserie South Park
 Token Ring, een LAN-technologie
 Token economy, een gedragstherapeutisch programma
 Token passing, een netwerktoegangsmechanisme 
 een rekensteen, in het Engels token
 Token Racing
 een fiche, in het Engels casino token
 niet-uniek token op een blockchain, zoals bij een initial coin offering
 uniek token op een blockchain: non-fungible token